Il doppio del Melbourne Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thanasi Kokkinakis e Benjamin Mitchell hanno battuto in finale Alex Bolt e Andrew Whittington 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Chris Guccione /  Matt Reid (semifinali)
  Dane Propoggia /  Jose Statham (quarti di finale)

  Bradley Klahn /  Michael Venus (quarti di finale)
  Brydan Klein /  Danai Udomchoke (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Melbourne Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013